Рекуперация — процесс улавливания и возвращения в рабочий цикл сырьевых материалов и полупродуктов.

Основные сведения 

Для рекуперации используются два основных метода:

 адсорбционный;
 компримирование (в нефтепромышленности).

Компримирование экономически эффективно при концентрациях рекуперируемых веществ 5—10 г/м3.

В большинстве случаев для рекуперации используется сорбция на активированном угле.

Применяемое оборудование 

Основные типы адсорберов, используемых при рекуперации:

 вертикальный адсорбер;
 горизонтальный адсорбер;
 адсорбер с развернутой шихтой;
 адсорбер с движущимся слоем сорбента.

Виды рекуперации 

Как правило, рекуперация ведётся по двух-, трёх- или четырёхфазной схеме.

В четырёхфазной схеме различают следующие стадии:

 адсорбция;
 десорбция (в качестве десорбирующего агента обычно применяется водяной пар) + отделение искомого вещества от десорбирубщего агента (при помощи декантации или ректификации);
 сушка слоя сорбента;
 охлаждение слоя сорбента.

В трёхфазной схеме различают два типа:

 Вариант без сушки:
 адсорбция;
 десорбция (в качестве десорбирующего агента применяется нагретый инертный газ) + отделение искомого вещества от десорбирующего агента;
 охлаждение слоя сорбента.

 Вариант без охлаждения

 адсорбция, на стадии адсорбции охлаждение производится потоком очищенного воздуха;
 десорбция (в качестве десорбирующего агента обычно применяется водяной пар) + отделение искомого вещества от десорбирубщего агента (при помощи декантации или ректификации);
 сушка слоя сорбента.

Из этих двух вариантов чаще используют трёхфазный цикл рекуперации без охлаждения.

В двухфазной схеме различают следующие стадии:

 подача нагретой до 35 °C паровоздушной смеси, затем нагретой до 65 °C паровоздушной смеси (то есть параллельно адсорбции идёт сушка);
 десорбция (в качестве десорбирующего агента обычно применяется водяной пар) + отделение искомого вещества от десорбирубщего агента (при помощи декантации или ректификации).

При концентрации рекуперируемого компонента более 3 г/м3 выгоднее вести четырёхфазный цикл, при концентрации рекуперируемого компонента менее 3 г/м3 — трёхфазный.

Инженерные расчёты рекуперации

Количество испаряющегося растворителя 

Количество испаряющегося растворителя вычисляется по формуле:

где:
 А — коэффициент, являющийся функцией критерия Рейнольдса (A=f(Re));

А = 0.5 ·Re0.58

 M — молярная масса;
 D — коэффициент диффузии вещества в воздухе;
 F — поверхность испарения;
 τ — время испарения;
 p* упругость паров (давление насыщенных паров жидкости);
 p' — давление пара жидкости;
 l — длина воздушного потока над поверхностью испарения.

Второй способ нахождения количества испаряющегося растворителя — по справочным данным через величины обратных скоростей испарения (в качестве эталона взят диэтиловый эфир, ω = 1).

Определение продолжительности адсорбции

См. также 

 Рекуперативное торможение

Методы очистки газовых смесей
Защита атмосферного воздуха
Сорбция